X Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 1977 odbyły się w Finlandii między 25 września a 2 października 1977 roku. Mecze rozgrywane były w Kotka, Tampere, Lahti oraz w Turku.

Tytuł sprzed dwóch lat broniła reprezentacja Związku Radzieckiego, która ponownie zdobyła mistrzostwo.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział  12 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsze dwa zespoły z każdej z grup awansowały do półfinałów. Zespoły z obu grup z miejsc 3 i 4 walczyły ze sobą  zajmując miejsca 5–8, zaś zespoły z miejsc 5 i 6 z obu grup miejsca 9–12.

Faza kwalifikacyjna

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 9-12

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet
1977 w piłce siatkowej
Sport w Kotka
Sport w Lahti
Sport w Tampere
Sport w Turku (Finlandia)
1977 w Finlandii
Piłka siatkowa w Finlandii